

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 7 февраля

Национальные 
  — День Независимости.
  — День святого Мэла.
  — День северных территорий.

Религиозные

Католицизм 
 Память папы Пия IX;
 память святой Колетты;
 память святого Эгидия Марии из Таранто;
 память святого ;
 память блаженной .

Православие 
 Память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389);
 память мученицы Филицаты и сыновей её: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала (ок. 164);
 память преподобного Поплия Сирийского (ок. 380);
 память преподобного Мара Омирского, певца (ок. 430);
 память святителя Моисея, архиепископа Новгородского (1362);
 память преподобного Анатолия Оптинского, Старшего (1894);
 память священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого (1918);
 память священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского (1929);
 память священномученика Василия (Зеленцова), епископа Прилукского (1930);
 память священномученика Стефана Грачёва, пресвитера, мученика Бориса Заварина (1938);
 празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли Моя Печали» (принесена в Москву в 1640).

Именины 
 Католические: Евгения, Колетт, Крисолиус, Пий.
 Православные: Авксентий, Александр, Анатолий, Аполлос, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Кастин, Мар, Марциал, Медул, Моисей, Пётр, Поплий, Сильван, Стефан, Феликс, Филипп, Фелицата, Януарий.

События 
См. также: :Категория:События 7 февраля

До XIX века 
 457 — Лев I Макелла возведён на трон восточно-римского императора.
 1238 — Русь: осада и взятие Владимира войсками Батыя.
 1301 — Эдуард Карнарвонский становится первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына (будущего короля Эдуарда II), родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».
 1311 — Иоганн Люксембургский коронован на чешский престол.
 1324 — арагонским королём Альфонсо была взята сардинская крепость Иглезиас.
 1497 — в Жирный вторник, по наущению религиозного реформатора Джироламо Савонаролы, на площади Синьории во Флоренции, проведена церемония «Костёр тщеславия» — сожжение светских книг («Декамерон», Овидий и др.), музыкальных инструментов, игральных карт и костей, парфюмерных продуктов, богатых нарядов и зеркал, конфискованных у граждан Флоренции. Согласно преданию, художник Сандро Боттичелли самолично бросил в костер несколько лучших своих полотен на мифологические темы.
 1550 — 221-м папой римским избирается Джованни Мария Чокки дель Монте, принявший имя Юлий III.
 1780 — основан город Сыктывкар.
 1783 — Война за независимость США: Франция и Испания прекращают осаду Гибралтара. После этого Британия непрерывно владеет Гибралтаром и пользуется всеми выгодами его положения, которое было доказано многими войнами.

XIX век 
 1807 — Война четвёртой коалиции: армия Наполеона даёт бой прусско-русским войскам при Прейсиш-Эйлау.
 1831
 Временный законодательный орган Бельгии — Национальный конгресс, одобрил предложенный временным правительством проект Конституции Бельгии. Бельгия стала конституционной монархией. На её трон был призван герцог Леопольд из Саксен-Кобург-Готской династии.
 Ноябрьское восстание: сейм, по предложению Валентина Зверковского, формально утвердил флаг Польши.
 1832 — Николай Лобачевский представляет Академии наук первый труд по неевклидовой геометрии.
 1842 — рас и регент Эфиопии  выигрывает . Несмотря на победу, сражение привело к падению его влияния в Эфиопии.
 1845 — вандал Уильям Ллойд вдребезги разбил в Британском музее уникальную Портлендскую вазу.
 1847 — Фёдор Иноземцев проводит первую в Российской Империи и первую успешную в мире хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
 1855 — в Симоде заключён русско-японский договор, провозгласивший «постоянный мир и искреннюю дружбу» между государствами (Симодский трактат).
 1856 — княжество Ауд было аннексировано Британской Ост-Индской компанией под предлогом дурного управления княжеством последним из навабов Ваджид Али Шахом.
 1857 — император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог.
 1863 — близ Новой Зеландии потерпел крушение британский пассажирский пароход ; погибли 190 человек.
 1865 — Гражданская война в США: победа северян в .
 1882 — указом императора Гуансюя был учреждён орден Двойного Дракона, высшая правительственная награда современного типа в цинском Китае, которым награждались люди, оказавшие выдающиеся услуги маньчжурской династии.
 1885 — формируется первое российское кадровое военное авиационное соединение.
 1889 — в Сан-Франциско создано Тихоокеанское астрономическое общество.
 1900 — Вторая англо-бурская война: попытка британцев деблокировать Ледисмит привела к поражению на Вааль-Кранце.

XX век 
 1907 — в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании,  организовал первое массовое шествие, вошедшее в историю как , поскольку более чем трём тысячам женщин пришлось идти в холод по разбитым улицам Лондона от Гайд-парка до Эксетер-Холла.
 1915 — Первая мировая война: Августовская операция. Зимнее сражение в Мазурии, в районе города Августов (Августово), 8-й и 10-й немецких армий против 10-й русской армии.
 1916 — заложен лёгкий крейсер типа «Каледон» «Калипсо».
 1920
 Красная армия занимает Одессу вместо белогвардейцев.
 Подписание соглашения с командованием чехословацкого корпуса.
 1924 — установлены дипломатические отношения между СССР и Италией.
 1926 — принято решение об организации Ашхабадской кинофабрики (с 1958 года — «Туркменфильм»).
 1940 — премьера второго полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Пиноккио». Фильм удостоен двух премий «Оскар».
 1941 — спущена на воду советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка К-55.
 1942
 Усташи устраивают резню сербов в окрестностях Баня-Луки. Убито более 2300 сербов (из них 551 дети).
 Японские войска высаживаются на острове Сингапур.
 1943 — битва за Гуадалканал: операция Кэ — операция японских вооружённых сил по эвакуации сухопутных войск с Гуадалканала.
 1944 — в обращении по радио временно исполняющий обязанности президента Эстонской республики Юри Улуотс объявил всеобщую мобилизацию и публично призвал эстонцев вступать в эстонские подразделения Германской армии (20-я дивизия СС) и др.) для защиты Эстонии от приближающейся к её границе Красной армии.
 1950 — впервые в СССР на палубу корабля сел летательный аппарат — вертолёт Ка-10.
 1951 — Корейская война: части 11 дивизии южнокорейской армии совершают  (705 человек, 85 % которых — женщины, старики и дети) в кунах (уездах) Санчхон и Хамян до (провинции) Кёнсан-Нам, подозревавшихся в симпатиях к коммунистам.
 1965 — Вьетнамская война: после нападения партизан НФОЮВ на американскую базу авиация США нанесла удары по Северному Вьетнаму (Операция «Flaming Dart»).
 1972 — Джек Маршалл становится премьер-министром Новой Зеландии.
 1974 — Гренада получила независимость в составе Британского содружества.
 1977 — с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз-24. Состав экипажа: командир корабля Виктор Васильевич Горбатко, бортинженер Юрий Николаевич Глазков.
 1981 — в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших — 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.
 1984 — астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс (специалист полёта шаттла Челленджер STS-41B) стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблём, в свободном полёте.
 1986 — на Филиппинах прошли досрочные президентские выборы. Противником диктатора Фердинанда Маркоса была Корасон Акино. Победителем объявили Маркоса, но Корасон Акино призвала к массовому протесту и получила мощную поддержку католической церкви, а затем и армии. В стране начались волнения, произошёл военный переворот. Маркос бежал на Гавайи, в США.
 1991 — в должность президента Гаити вступил Жан-Бертран Аристид.
 1992
 Верховным Советом Российской Федерации принят закон «О защите прав потребителей».
 Министрами иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества подписан Маастрихтский договор, давший жизнь Европейскому союзу.
 1996 — в должность президента Республики Гаити вступил Рене Преваль.
 1998
 В северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 погибли более 4500 человек.
 В японском городе Нагано открываются XVIII зимние Олимпийские игры.
 1999
 Королём Иордании становится Абдалла II ибн Хуссейн.
 С космодрома на мысе Канаверал (стартовая площадка SLC-17A) с помощью ракеты-носителя «Дельта-2» (модель 7426), была запущена станция НАСА «Стардаст», предназначенная для исследования кометы Вильда 2.
 2000 — на президентских выборах в Хорватии во втором туре победу одержал Степан Месич, ставший вторым президентом Хорватии.

XXI век 
  — в московском саду Эрмитаж сгорел ночной клуб «Дягилев».
 2010
 Во втором туре президентских выборов на Украине Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко.
 Лаура Чинчилья одержала победу на выборах президента Коста-Рики.
 2012 — президент Мальдив Мохамед Нашид подал в отставку из-за политических волнений и экономического кризиса.
 2014 — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.
 2018 — бой под Хашамом в ходе гражданской войны в Сирии.
  — Леброн Джеймс стал лучшим снайпером в истории НБА, превысив достижение Карима Абдул-Джаббара, установленное в 1989 году.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 7 февраля

До XIX века 
 1102 — Матильда (ум. 1167), королева Англии (в 1141), дочь и наследница короля Генриха I.
 1478 — Томас Мор (казнён в 1535), английский писатель-гуманист, философ и политический деятель.
 1655 — Жан Франсуа Реньяр (ум. 1709), французский драматург.
 1693 — Анна Иоанновна (ум. 1740), российская императрица (с 1730), из династии Романовых.
 1708 — Анна Петровна (ум. 1728), цесаревна, вторая дочь российского императора Петра I и Екатерины I.

XIX век 
 1812 — Чарльз Диккенс (ум. 1870), английский писатель, классик мировой литературы.
 1823 — Рихард Жене (ум. 1895), австрийский композитор и драматург.
 1824 — Уильям Хаггинс (ум. 1910), английский астроном.
 1846 — Владимир Маковский (ум. 1920), русский художник-передвижник, живописец и график.
 1853 — Иван Григорович (ум. 1930), генерал-адъютант, адмирал, последний морской министр Российской империи.
 1870
 Альфред Адлер (ум. 1937), австрийский психиатр и психолог, один из основоположников современной психотерапии.
 Пётр Струве (ум. 1944), российский экономист, философ, историк, публицист, политик и общественный деятель.
 1885 — Синклер Льюис (ум. 1951), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1930).
 1892 — Василий Бутусов (ум. 1971), российский и советский футболист, нападающий.
 1897
 Куинси Портер (ум. 1966), американский композитор и музыкальный педагог.
 Александр Чижевский (ум. 1964), советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.
 1898 — Михаил Фриновский (расстрелян в 1940), деятель советских органов госбезопасности, командарм 1-го ранга, в 1938—1939 гг. нарком ВМФ СССР.
 1899 — Арвид Пельше (ум. 1983), Первый секретарь ЦК КП Латвии (1959—1966), член Политбюро ЦК КПСС (с 1966).

XX век 
 1905
 Поль Низан (погиб в 1940), французский философ и писатель, друг Жана-Поля Сартра.
 Рене де Поссель (ум. 1974), французский математик, один из основателей группы Бурбаки.
 Ульф фон Эйлер (ум. 1983), шведский физиолог и фармаколог, нобелевский лауреат по физиологии или медицине (1970).
 1906
 Олег Антонов (ум. 1984), советский инженер-авиаконструктор, академик АН СССР.
 Пу И (Айсиньгёро Пуи; ум. 1967), последний китайский император (1908—1912).
 1909
 Серго Кобуладзе (ум. 1978), грузинский советский книжный график, театральный художник, живописец.
 Александр Коваленко (ум. 1984), советский лётчик, герой Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 1913 — Рамон Меркадер (ум. 1978), испанский революционер, агент советской разведки, убийца Льва Троцкого, Герой Советского Союза, член Компартии Испании.
 1917 — Алексей Смирнов (ум. 1987), советский лётчик-ас, дважды Герой Советского Союза
 1920 — Ван Ань (ум. 1990), американский инженер-электронщик и предприниматель китайского происхождения, изобретатель запоминающего устройства на магнитных сердечниках, применявшегося в компьютерах до появления микросхем.
 1923
 Людмила Кравец (ум. 2015), советский фельдшер-медик, Герой Советского Союза.
 Григорий Романов (ум. 2008), советский государственный и партийный деятель, в 1970—1983 гг. первый секретарь Ленинградского обкома КПСС.
 1926
 Николай Гаретовский, советский государственный деятель, председатель правления Госбанка СССР (1987—1989).
 Марк Тайманов (ум. 2016), советский и российский шахматист, международный гроссмейстер.
 Константин Феоктистов (ум. 2009), лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
 1927
 Жюльетт Греко (ум. 2020), французская певица и киноактриса.
 Владимир Куц (ум. 1975), советский легкоатлет, стайер, олимпийский чемпион (1956), в 1956 и 1957 гг. признанный лучшим спортсменом мира.
 Леонид Миллионщиков, советский кинорежиссёр и сценарист.
 1934 — Муртаза Рахимов (ум. 2023), советский и российский государственный и политический деятель, президент Башкортостана (1993—2010).
 1937 — Дорис Герке, немецкая писательница, автор детективных романов.
 1939
 Эва Кшижевская (ум. 2003), польская актриса театра и кино.
 Владимир Тарасов, советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник.
 1946 — Владимир Топоров, заместитель министра обороны Российской Федерации (1992—2002), генерал армии.
 1952 — Васко Росси, итальянский певец, автор песен.
 1954 
 Дитер Болен, немецкий музыкант, продюсер, композитор, основатель и участник «Modern Talking» и «Blue System».
 Александра Левицкая, российский политик, советник президента Российской Федерации.
 1955 — Мигель Феррер (ум. 2017), американский актёр.
 1956 — Марк Сент-Джон (наст. имя Марк Лесли Нортон; ум. 2007), американский гитарист, участник группы «Kiss».
 1958 — Ирина Зайцева, советская и российская тележурналистка и телеведущая.
 1960 — Джеймс Спейдер, американский актёр, призёр Каннского кинофестиваля, трижды лауреат премии «Эмми».
 1961 — Алексей Могилевский, советский и российский рок-музыкант (саксофонист, клавишник), аранжировщик, композитор.
 1965 — Крис Рок, американский актёр, комик, сценарист, теле- и кинопродюсер, режиссёр.
 1966 — Кристин Отто, восточногерманская пловчиха, 6-кратная олимпийская чемпионка (1988), 7-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы.
 1968 — Петер Бондра, словацкий хоккеист, чемпион мира (2002), игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
 1969 — Виктор Майгуров, советский, белорусский и российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, спортивный функционер.
 1971 — Анита Цой (при рожд. Анна Ким), российская певица, композитор, телеведущая.
 1972 
 Эссенс Аткинс, американская актриса кино и телевидения.
 Робин Лайвли, американская актриса.
 1974 — Стив Нэш, канадский баскетболист, дважды признавался самым ценным игроком НБА (в 2005 и 2006).
 1975 — Уэс Борланд, американский музыкант, наиболее известен как гитарист группы «Limp Bizkit».
 1978 — Эштон Кутчер, американский актёр, ведущий, продюсер.
 1979 — Серина Винсент, американская актриса кино и телевидения.
 1985 
 Константин Волков, российский хоккеист. 
 Константин Крюков, российский киноактёр, продюсер и ювелир.
 Тина Мажорино, американская актриса кино и телевидения.
 Дебора Энн Уолл, американская актриса.
 1990 
 Далайла Мухаммад, американская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира и Олимпийских игр.
 Стивен Стэмкос, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (2020).
 1991 — Райан О’Райли, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли (2019), двукратный чемпион мира (2015, 2016).
 1995 — Цао Юань, китайский прыгун в воду, трёхкратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. 
 1999 — Беа Миллер, американская певица, автор песен и актриса.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 7 февраля

До XIX века 
 953 — Лука Елладский (р. 896), греческий монах, основатель монастыря Осиос Лукас; почитается православными в лике преподобных.
 1560 — Баччо Бандинелли (р. 1493), итальянский скульптор и художник эпохи маньеризма.
 1626 — Вильгельм V (р. 1548), герцог Баварии (1579—1597), из рода Виттельсбахов.
 1639 — Орацио Джентилески (р. 1563), итальянский художник эпохи раннего барокко.
 1799 — Цяньлун (р. 1711), император Китая из династии Цин (1735—1796).

XIX век 
 1823 — Анна Радклиф (род. 1764), английская писательница.
 1828 — Анри-Франсуа Ризенер (род. 1767), французский живописец немецкого происхождения, автор натурных портретов многих представителей русской и французской аристократии, в том числе Наполеона и Александра I.
 1829 — Екатерина Скавронская-Литта (род. ок. 1761), кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (1797 и 1809) и Ордена Св. Иоанна Иерусалимского большого креста (1798).
 1864 — Вук Караджич (род. 1787), сербский филолог, историк, составитель сербского словаря.
 1871 — Генрих Штайнвег (род. 1797), австрийско-американский фортепьянный мастер, основатель фирмы Steinway & Sons.
 1872 — Николай Милютин (род. 1818), русский государственный деятель, один из разработчиков Крестьянской реформы 1861 г.
 1873 — Шеридан Ле Фаню (род. 1814), ирландский писатель, автор готических сказок и романов.
 1878 — Пий IX (в миру Джованни-Мария Мастаи-Фаретти; род. 1792), 255-й папа римский (1846—1878).
 1885 — Николай Северцов (род. 1827) биолог, путешественник, один из пионеров экологии и эволюционного движения в России.

XX век 
 1903 — Джеймс Глейшер (р. 1809), английский метеоролог и аэронавт.
 1906 — Владимир Крылов (р. 1841), русский патологоанатом, основатель антропометрии, профессор.
 1912 — граф Дмитрий Милютин (р. 1816), российский военный историк, теоретик и реформатор, военный министр (1861—1881).
 1920 — расстреляны:
 Александр Колчак (р. 1874), адмирал, полярный исследователь, деятель Белого движения, Верховный Правитель Российского Государства в Гражданскую войну.
 Виктор Пепеляев (р. 1885), депутат Государственной Думы Российской империи, премьер-министр в правительстве у А. В. Колчака.
 1921 — убит Александр Дутов (р. 1879), атаман Оренбургского казачества, участник Белого движения.
 1933 — Николай Садовский (р. 1856), украинский актёр и режиссёр.
 1937 — Элиу Рут (р. 1845), американский юрист, политик, государственный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1912).
 1938 — Гарви Самуэл Файрстоун (р. 1868), американский предприниматель, основатель компании по производству огнеупорных шин.
 1939 — Борис Григорьев (р. 1886), русский художник, участник объединения «Мир искусства».
 1939 — Лео Ньютон — (р.1888), уэльский футболист, игрок Кардифф Сити
 1942
 Иван Билибин (р. 1876), русский советский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель.
 Натан Стругацкий (р. 1892), советский искусствовед, отец братьев Стругацких
 1948 — Андрей Кофод (р. 1855), российский государственный деятель датского происхождения, этнограф.
 1960 — Игорь Курчатов (р. 1903), советский физик, «отец» советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда.
 1964 — Фламинио Бертони (р. 1903), итальянский автомобильный дизайнер, архитектор, скульптор.
 1967 — Дэвид Юнайпон (р. 1872), австралийский проповедник, изобретатель, писатель и журналист.
 1968 — Иван Пырьев (р. 1901), кинорежиссёр, сценарист, народный артист СССР.
 1971 — Николай Якушенко (р. 1897), театральный актёр, народный артист СССР.
 1979 — Йозеф Менгеле (р. 1911), немецкий нацистский преступник, врач концлагеря Освенцим.
 1986 — Минору Ямасаки (р. 1912), американский архитектор японского происхождения, автор проекта разрушенного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
 1988 — Лин Картер (р. 1930), американский писатель-фантаст.
 1989 — Симон Вирсаладзе (р. 1909), театральный художник, сценограф, живописец, педагог, народный художник СССР.
 1994 — Витольд Лютославский (р. 1913), польский композитор и дирижёр.
 1996
 Лидия Чуковская (р. 1907), русская писательница и литературный критик.
 Борис Чайковский (р. 1925), композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.
 1997
 Даниил Шафран (р. 1923), виолончелист, народный артист СССР.
 Юхан Аллан Эдвалль (р. 1924), шведский актёр, певец, композитор, кинорежиссёр.
 1999 — Хусейн ибн Талал (р. 1935), король Иордании (1952—1999).

XXI век 
 2003
 Александр Ишлинский (р. 1913), советский и российский учёный-механик, академик АН СССР и РАН, Герой Социалистического Труда.
 Алексей Школьников (р. 1914), советский государственный деятель, председатель Комитета народного контроля СССР (1974—1987), Герой Социалистического Труда.
 2005 — Татьяна Бек (р. 1949), русская поэтесса, литературный критик, литературовед.
 2008 — Гай Северин (р. 1926), академик РАН, Генеральный конструктор НПП «Звезда», двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту.
 2012 — Владимир Гусев (р. 1933), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 2019 — Альберт Финни (р. 1936), английский актёр, лауреат премий BAFTA и «Золотой глобус»
 2020 — Айрат Хайруллин (р. 1970), российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Григорьев день. Григорий Богослов.
 Какая погода будет на Григория с утра до полудня, такая погода будет и в первую половину следующей зимы.
 Какова погода с обеда до вечера — такова она будет во вторую половину следующей зимы.
 Уже звенит первая капель с крыш домов при морозе.

См. также

Примечания